Ассе́-ле-Беранже́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на захід від Парижа, 140 км на північний схід від Нанта, 35 км на схід від Лаваля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 161 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 430,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Ассе-ле-Беранже на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ассе-ле-Беранже на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Маєнн